Fernando Valenzuela ist der Name folgender Personen:

* Fernando de Valenzuela (1630–1692), spanischer Adliger und Minister
 Fernando Valenzuela (Diplomat) (* 1948), spanischer Diplomat
 Fernando Valenzuela (Baseballspieler) (* 1960), mexikanischer Baseballspieler
 Fernando Valenzuela (Fußballspieler) (* 1997), argentinischer Fußballspieler